Graphis är ett släkte av lavar. Graphis ingår i familjen Graphidaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Graphis

en:Graphis